Парши́новка — село Добринского района Липецкой области. Центр Каверинского сельсовета.

География 
Расположено в пределах Окско-Донской равнины. Стоит на правом берегу реки Битюг. Здесь по реке проходит граница с Мордовским районом Тамбовской области. На противоположном берегу — село Кужное.

Топоним 
Название — по первопоселенцу Паршинцеву.

Название сельсовету (ныне сельское поселение) дано по селу Каверино.

История

Древнейшая история 
У села расположены сезонные стоянки неолитического и энеолитического времени, посёлки срубной культуры встречены Они компактно располагается на правом берегу реки Битюг на протяжении 4-х километрового участка реки. Археологи выявили их 11. На 10 из них находятся материалы срубного облика, на 3-х — энеолитического времени и на одном — неолита.

История села 

Возникла в первой половине XVIII века.

Отмечается на карте 1780 года.

В 1868 году построена каменная Никольская церковь.

В 1982 году в селе состоялся сход жителей Самовецкого, Каверинского и Шмаровского сельсоветов Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. На нем было принято обращение«Мы, жители трех сельсоветов, собрались сегодня в селе Паршиновка Добринского района, что стоит на стыке трех областей — Воронежской, Липецкой и Тамбовской. Привела нас сюда большая тревога за судьбу речки Битюг, которая протекает по нашим землям. Возрождение малых рек — дело не только сельских жителей. Кто из горожан не стремится провести день отдыха на лоне природы, на берегу заветной речки? Поэтому и к вам наше слово. И от нас зависит, какой предстанет она — мутным увядающим ручьем или тихим ласковым плесом с кувшинками и лилиями. Мы глубоко убеждены: если по- серьёзному, всем миром возьмемся за малые реки, они будут украшать нашу землю, служить неиссякаемым источником радости и вдохновения все новым и новым поколениям людей». Это обращение было опубликовано в газете «Советская Россия» 13 апреля 1982 года. Сход стал началом общественной акции «Малым рекам — большую жизнь».

Население

Известные уроженцы 
 Максимова Анна Павловна — Герой Социалистического Труда
 Буланов Иван Дмитриевич — доктор экономических наук, профессор, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

Инфраструктура

Экономика 
В селе функционируют сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Березка», сельскохозяйственный потребительский кооператив «Агроном», сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив «Солнечный», крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) «Аренда», КФХ Чиркова А. В., КФХ Токарева.

Крупным предпринимателем является Незнамов И. П., который является и меценатом (выделял деньги на строительство храма в с. Ровенка и восстановление храма в с. Паршиновка) и спонсором футбольной команды «Родник» — чемпиона Липецкой области.

Объекты культурного наследия 
  Храм Никольский (XIX в.)

 Курганная группа у с. Паршиновка (2 насыпи). 
 Поселение 1. 
 Поселение 2. 
 Поселение 3. 
 Поселение 4. 
 Поселение 5. 
 Поселение 6. 
 Поселение 7. 
 Поселение 8. 

Археологи относят поселения к эпохе неолита, энеолита, бронзы.

Транспорт 
Паршиновка соединено автодорогами с сёлами Талицкий Чамлык и Ровенка.

Примечания 

Населённые пункты Добринского района
Населённые пункты на реке Битюг